Éssers vius:
 Vitrac o allassa blanca, espècie de planta bulbosa de flors blanques que es troba arreu de la Mediterrània
 Vitrac o bitxac comú, espècie d'au pertanyent a la família dels muscicàpids
 Vitrac barba-roig (Saxicola rubetra), ocell menut passeriforme que abans es classificava dins la família dels túrdids (Turdidae)
 Toponímia:
 Vitrac (Avairon) o Vitrac-en-Viadène, municipi al departament de l'Avairon (regió d'Occitània, França)
 Vitrac (Cantal), municipi al departament de Cantal (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Vitrac (Charente) o Vitrac-Saint-Vincent, municipi al departament del Charente (regió de Nova Aquitània, França)
 Vitrac (Corresa) o Vitrac-sur-Montane, municipi al departament de Corresa (Nova Aquitània)
 Vitrac (Dordonya), ciutat al departament de la Dordonya (Nova Aquitània)
 Vitrac (Puèi Domat), municipi al departament del Puèi Domat (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Miscel·lània: Roger Vitrac (Pinsac, Òlt, 1899 - París, 1952) poeta i dramaturg surrealista